Каранъелга — название рек в Башкортостане:

Каранъелга (приток Зилима)
Каранъелга (приток Зуячки)
Каранъелга (приток Малого Инзера)
Каранъелга (приток Мендема)
Каранъелга (приток Сикаси)
Каранъелга (приток Урала)